Санта-Мари́я-де-лос-А́нхелес () — небольшой городок в Мексике, в штате Халиско, входит в состав одноименного муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
До прихода испанцев в этих местах проживали племена индейцев  и .

В 1564—1565 годах регион был покорён конкистадорами во главе с Педро Давалосом-и-Монтьелем.

28 апреля 1578 года испанцами была основана энкомьенда Санта-Мария-де-лос-Анхелес для укрощения аборигенов.

В 1895 году поселение получило статус вильи.

Санта-Мария-де-лос-Анхелес расположена на севере штата Халиско в 220 км от столицы штата, города Гвадалахара, на .

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Халиско